Ше́лтон () — английская фамилия.

Известные носители

А 
 Шелтон, Анна (1475—1555) — старшая сестра Томаса Болейна, 1-го графа Уилтшир и Ормонд, тётка королевы Анны Болейн.
 Шелтон, Артур Эдвин (1853—1937) — канадский государственный деятель, мэр Калгари.

Б 
 Шелтон, Бен (род. 2002) — американский профессиональный теннисист. 
 Шелтон, Блейк (род. 1976) — американский кантри-певец.

Г 
 Шелтон, Генри Хью (род. 1942) — генерал армии США в отставке.
  (; 1895—1985) — натуропат, автор книг по раздельному питанию.

Д 
 Шелтон, Дебора (род. 1948) — американская актриса, сценарист и кинопродюсер, модель.
 Шелтон, Дженн (род. 1983) — американская бегунья на сверхмарафонские дистанции.

К 
 Шелтон, Кайри (род. 1993) — американский футболист.
 Шелтон, Карен (род. 1957) — американская хоккеистка (хоккей на траве).
 Шелтон, Крейг (род. 1957) — американский баскетболист.

Л 
 Шелтон, Ли «Стаггер» (1865—1912) — американский преступник.
 Шелтон, Линн (1965—2020) — американский режиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр и актриса.
 Шелтон, Лонни (1955—2018) — американский баскетболист.
 Шелтон, Лутон (1985—2021) — ямайский футболист.

М 
 Шелтон, Мадж (вероятно, умерла после 1555) — фрейлина при дворе короля Англии Генриха VIII Тюдора, а также его возможная любовница.
 Шелтон, Майкл — спортсмен-параолимпиец из Великобритании.
 Шелтон, Мария (1510/15 — 1570/71) — фрейлина при дворе короля Англии Генриха VIII Тюдора, а также его возможная любовница; сестра Мадж Шелтон.
 Шелтон, Марли (род. 1974) — американская киноактриса.
 Шелтон, Миллисент — американский режиссёр.

Р, С, Ф 
 Шелтон, Роберт (1926—1995) — американский музыкальный и кинокритик.
 Шелтон, Рон (род. 1945) — американский режиссёр и сценарист.
 Шелтон, Саймон (1966—2018) — английский актёр.
 Шелтон, Фридрих-Вильгельм (1814—?) — американский писатель.

См. также 
 Шелдон

Примечания